Eichhöhe ist der Name von:

 Früherer Name des Ortes Koczarki (1929–1945) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eichhöhe (Rothenbucher Forst) (472 m), Berg im Spessart im gemeindefreien Gebiet Rothenbucher Forst im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Eichhöhe (Altenbuch) (456 m), Berg im Spessart bei Altenbuch im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Eichhöhe (Hausen) (308 m), Berg im Spessart bei Hausen im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Eichhöhe (Pass), (686 m) Pass im Kanton Basel-Landschaft